Nielisz peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Lublin
 Nielisz, une gmina rurale du powiat de Zamość
 Nielisz, un village et chef-lieu de la gmina de même nom